Registro nacional de estrangeiros
Rádio Nacional de Espanha

Desambiguações de siglas